Sjalom aleechem, een begroeting en titel van een traditioneel joods lied.
Sjolem Alejchem, een populaire humoristische schrijver, in het Jiddisch.